Rechtsverkehr steht für:
 Rechtsverkehr, im Straßenverkehr das Fahren auf der rechten Seite; siehe Links- und Rechtsverkehr
 Rechtsverkehr, im Schienenverkehr Entsprechendes; siehe Mehrgleisigkeit #Fahrordnung in den einzelnen Ländern
 Rechtsverkehr (Recht), Vornahme von rechtlich erheblichem Handeln.

Siehe auch: